Krebs (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Edwin Gerhard Krebs, Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar
 Hans Krebs (arts), Duits-Engels arts, biochemicus en Nobelprijswinnaar
 Hans Krebs (generaal), Duits infanteriegeneraal tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Johann Ludwig Krebs, Duits organist en componist